Isola dei Cavalli, isola della Sardegna
Isola del Cavallo, isola della Sardegna
Isola di Cavallo, isola della Corsica
L'isola dei cavalli selvaggi, film del 2002 diretto da Eleanor Lindo.